Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Spanje. IJsland heeft geen ambassade in Spanje.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Spanje
IJslandse